bł. Elżbieta z Reute (1386–1420) – niemiecka tercjarka franciszkańska, mistyczka, stygmatyczka
 bł. Elżbieta Canori Mora (1774–1825) – włoska tercjarka
 bł. Elżbieta Renzi (1786–1859) – włoska zakonnica, założycielka Zgromadzenia Bogobojnych Nauczycielek pw. Matki Boskiej Bolesnej
 bł. Elżbieta Sanna (1788–1857) – włoska tercjarka
 bł. Elżbieta Vendramini (1790–1860) – włoska zakonnica, założycielka tercjarek franciszkanek elżbietanek

Zobacz też: Święta Elżbieta